Plaats in Indonesië
 Ukirsari (Bojonegara), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Ukirsari (Grabag), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java